Jméno a příjmení Jiří Nekvasil má více nositelů:

 Jiří Nekvasil (voják) (* 1948) – bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky
 Jiří Nekvasil (režisér) (* 1962) – bývalý šéf opery Národního divadla v Praze, ředitel Národního divadla moravskoslezského v Ostravě